ciò che è pertinente alla Birmania
 appartenente al gruppo etnico dei birmani
 lingua birmana
 gatto birmano

Pagine correlate 

 Birmani